«Пропавший отряд» () — кинофильм 1966 года, реж. Марк Робсон, снят по роману французского журналиста и бывшего солдата Жана Лартеги «Центурионы».

Сюжет 
Фильм о французских парашютистах, переживших поражение Франции в Юго-Восточной Азии и отправленных в раздираемый повстанцами Алжир. Энтони Куинн — в роли грубого, невежественного полковника-баска, сумевшего сделать карьеру только в условиях ужасов колониальной войны в Индокитае, когда кастовость французского офицерства потеряла свое значение. Ален Делон — в роли тонкого, тихого, но весьма результативного помощника, капитана с историческим образованием, который в конце концов оставляет военную службу, так как война становится бессмысленной. Роне играет жестокого и коварного садиста, но именно на него всегда можно положиться в бою…

В ролях 
 Энтони Куинн — полковник Распеги
 Ален Делон — историк капитан Эсклавье.
 Джордж Сигал — Махиди.
 Мишель Морган
 Морис Роне
 Клаудия Кардинале — сестра Махиди Айша
 Бёрт Куок — вьетнамский офицер
 Альдо Самбрель — Ибрагим.

Ссылки 

 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы о Первой Индокитайской войне
Фильмы о войне за независимость Алжира
Фильмы Марка Робсона
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1966 года
Фильмы о холодной войне